Список эпизодов американского телесериала «Во все тяжкие» о больном раком учителе химии, занимающемся изготовлением метамфетамина ради обеспечения будущего своей семьи.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 !scope="col" style="padding: 0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Сезон
 !scope="col" style="padding: 0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Эпизоды
 !colspan="3"| Оригинальная дата показа
|-
 !style="padding: 0 8px;"| Премьера сезона
 !style="padding: 0 8px;"| Финал сезона
 !style="padding: 0 8px;"| Сеть
|-
 |style="background: #2FAAC3"|
 |1
 |colspan="2"|7
 |20 января 2008
 |9 марта 2008
 |rowspan="6"| AMC
|-
 |style="background: #2C6576"|
 |2
 |colspan="2"|13
 |8 марта 2009
 |31 мая 2009
|-
 |style="background: #555555"|
 |3
 |colspan="2"|13
 |21 марта 2010
 |13 июня 2010
|-
 |style="background: #C58F10"|
 |4
 |colspan="2"|13
 |17 июля 2011
 |9 октября 2011
|-
 |style="background: #016640"|
 |rowspan="2"|5
 |rowspan=2|16
 |scope="row"|8
 |15 июля 2012
 |2 сентября 2012
|-
 |style="background: #A9A9A9"|
 |scope="row"|8
 |11 августа 2013
 |29 сентября 2013
|-
 |style="background: #972412"|
 |colspan="3"| Фильм
 |colspan="2"| 11 октября 2019
 | Netflix
|}

Список серий

Сезон 1 (2008)

Сезон 2 (2009)

Сезон 3 (2010)

Сезон 4 (2011)

Сезон 5 (2012-2013)

Путь: Во все тяжкие. Фильм

Мини-эпизоды 
17 февраля 2009 года компания AMC опубликовала онлайн 5 оригинальных мини-эпизодов перед премьерой второго сезона «Во все тяжкие». В мини-эпизодах снялись Брайан Крэнстон, Аарон Пол, Дин Норрис, Бетси Брандт и Мэтт Джонс.

См. также 
 Список эпизодов телесериала «Лучше звоните Солу»

Примечания

Ссылки 
 Список эпизодов сериала «Во все тяжкие» на официальном сайте AMC
 Эпизоды сериала «Во все тяжкие» на сайте Internet Movie Database
 

Во все тяжкие
Во все тяжкие